Чемпионат Европы по академической гребле 1898 года проводился на реке По в итальянском городе Турин в середине августа.  Соревнование проводилось только среди мужчин, они состязались в пяти классах лодок (M1x, M2x, M2 +, M4 +, M8 +). Это был первый год, когда соревнования по парной двойке (2x) стали частью соревнования.

Медальный зачет

Примечания 

Чемпионаты Европы в 1898 году